

Biografia 
È possibile che abbia agito insieme a suo padre per ripristinare le attività dell'Unione Obodrita. Intorno all'869 divenne il nuovo re supremo. Continuò la politica di suo padre di rafforzare lo stato degli Obodriti e aumentare il potere militare per difendersi dalle truppe franche.

Non è noto il successo della politica di Aribert III, poiché il regno dei Franchi orientali era in conflitto con il regno dei Franchi occidentali nel 870. La lotta per il potere nei 880 tra i membri della dinastia carolingia portò al ritiro di forze significative dalle fortezze confinanti con i forti.

Dopo la morte di Aribert, III nel 888, suo fratello Vislav III divenne il nuovo re dell'Unione.

Note 

Sovrani obodriti
Sovrani del IX secolo